«Леобен» — австрийский футбольный клуб из города Леобен. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Донавиц», вмещающем 6.000 зрителей.

Достижения 
8-е место в Австрийской Бундеслиге: (1)
 1990-1991

Финалист Кубка Австрии: (1)
 1994-1995

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

См. также 
 Список футбольных клубов Австрии

Леобен